Мета (синонім слову ціль в українській мові).
 Ме́та- () — грецький прийменник та відповідний префікс, що означає «з» (у місці), «посеред», «після» (у часі), а також «поряд» та «понад» (у переносному значенні, як у словах метафора).
 Мета (міфологія)
 Мета (часопис, 1863)
 Мета (газета, 1939)
 Мета (департамент) — департамент в Колумбії.
 Мета (річка) — річка в Колумбії та Венесуелі, ліва притока річки Оріноко.
 Мета () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Неаполь
 Мета злочину — уявлення про бажаний результат, якого прагне досягнути злочинець.

Див. також 

 META — український пошуковий інтернет-портал.
 Метавікі — Вікі про Вікі (про Вікіпедію і суміжні проекти).
 Метакатегорія — категорія для категорій.
 Метафізика — філософія буття, наука про граничні і надчуттєві принципи і засади буття.
 Метафора ( — перенесення) — один із основних тропів поетичного мовлення.

Джерела